Vent d'ouest peut faire référence à :
 Les vents d'ouest, ou vents d'ouest dominants (Westerlies en anglais), flux caractéristique des zones tempérés,
 (west wind), un vent soufflant de l'ouest vers l'est.

Bateaux 
Vent d'Ouest  de voilier : quillard de sport conçu en 1972 par André Cornu.

Arts 
 La maison d'édition de bandes dessinées Vents d'Ouest, créée en 1981 ;
 Vent d'ouest, film allemand de 2012,
Le Vent d'ouest (1916-1917), peinture de Tom Thomson.
 Vent d'ouest, album de Sylvie Vartan de 1992
 Vent d’ouest, Pier Lampás, Abrüpt, 2020.
 Ode au vent d’ouest, Percy Bysshe Shelley, 1819.

Voir aussi